Hook kan syfta på

Personer
 Frank Eugene Hook (1893–1982), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Michigan
 James Clarke Hook (1819–1907), engelsk målare
 Peter Hook (född 1956), brittisk basist
 Theodore Hook (1788–1841), engelsk romanförfattare
 Robert Hooke (1635–1703), engelsk naturforskare och uppfinnare

 Hook. – auktorsnamn för William Jackson Hooker

Annat
 Hook (golf) – ett golfslag
 Hook (musik) – en strof som repriseras flera gånger
 Hook (film) – en amerikansk fantasy-äventyrsfilm från 1991
 Hook (datorspel) –  flera datorspel baserat på 1991-filmen Hook

Geografi

Storbritannien 

 Hooke (ort), England, Dorset, 
 Hook, London, 
 Hook, Hart, ort, England, Hampshire, 
 Hook, East Riding of Yorkshire, 
 Hook, Wales, community, Pembrokeshire, 
 Hook, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 Hook, Devon – en ort i Devon, England
 Hook, Fareham – en ort i Fareham, Hampshire, England
 Hook, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

Sverige
 Hooks herrgård – herrgård i Vaggeryds kommun, Småland

Se även
 Mount Hook – berg i Antarktis och Australien
 Hoek van Holland – hamnstad i Nederländerna

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar